Schacher bezeichnet

 Schacher, Pejorativum für Geschäftemacherei

Schacher bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Schacher (Gemeinde Warth), Ortsteil der Marktgemeinde Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Schacher (Gemeinde Esternberg), Ortschaft von Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Schacher (Gemeinde Lohnsburg), Ortschaft von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schacher (Gemeinde Kirchheim), Ortschaft von Kirchheim im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schacher (Gemeinde Vorchdorf), Ort bei Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Schacher (Gemeinde Ohlsdorf), Ort bei Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Schacher (Gemeinde Laakirchen), Ort bei Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Schacher (Gemeinde Sankt Veit), Ortschaft von St. Veit im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Schacher ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Schacher (* 1981), schweizerisch-französischer Violinist
 Christian Schacher (* 1969), deutscher Arzt
 Christian Siegmund Schacher (1665–1699), deutscher Jurist
 Christoph Hartmann Schacher (1633–1690), deutscher Jurist
 Daniela Bräuer (* 1984 als Daniela Schacher), deutsche Fußballspielerin
 Gottfried Benedict Schacher (1664–1714), deutscher Militär
 Heinz Schacher (* 1917), deutscher Fußballtorwart
 Johann Christoph Schacher (1667–1720), deutscher Jurist
 Marko Schacher (* 1970), deutscher Journalist, Kurator und Autor
 Martin Schacher (* 1995), Schweizer Grasskiläufer
 Peter Schacher (1898–1959), deutscher Politiker
 
 
 Quirinus Schacher (Quirin Hartmann Schacher; 1597–1670), deutscher Jurist
 Rodolphe Schacher (* 1973), Schweizer Komponist

Siehe auch:
 Postenschacher